Kotov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexey A. Kotov
 Mikhail Ivanovich Kotov